Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 1977 was de 8e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20, een CONMEBOL-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Negen landen namen deel aan dit toernooi dat van 16 april tot en met 6 mei 1977 in Venezuela werd gespeeld. De wedstrijden werden gespeeld in Mérida, Valencia en Caracas. Uruguay werd voor de vijfde keer winnaar.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1977. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Brazilië, Paraguay en Uruguay.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Voetbal in 1977
Voetbal in Venezuela
Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Venezuela